Mount Hector ist der Name folgender Berge:

 Mount Hector (Anvers-Insel) auf der Anvers-Insel im Palmer-Archipel, Antarktika
 Mount Hector (Kanada) in den Rocky Mountains